Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА 2017/18.
В плей-офф принимают участие 32 клуба: 24 клуба, занявших первые два места в группах на групповом этапе, и 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Участники

Команды, выбывшие из Лиги чемпионов

1/16 финала 
Первые матчи были сыграны 13 и 15 февраля, ответные — 21 и 22 февраля 2018 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 

Первые матчи были сыграны 8 марта, ответные — 15 марта 2018 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 

Первые матчи были сыграны 5 апреля, ответные — 12 апреля 2018 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи будут сыграны 26 апреля, ответные — 3 мая 2018 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч турнира состоялся в Лионе 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Ссылки 
 UEFA Europa League (Официальный сайт)

Лига Европы УЕФА 2017/2018